Emilienthal ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Emilienthal (Rietz-Neuendorf), Wohnplatz der Gemeinde Rietz-Neuendorf im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
in Polen
 Emilienthal, Ort im Landkreis Deutsch Krone, Pommern, seit 1945: Mączno (Tuczno), Ortschaft in der Gmina Tuczno, Powiat Walecki, Woiwodschaft Westpommern
 Emilienthal, Stadtteil von Liebemühl im Landkreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Zatoka (Miłomłyn), Stadt Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren